Hieronder een lijst van de A-wegen op Man.

 
Man
A-wegen